Kishida kan som auktorsförkortning betyda:

 Kyukichi Kishida
 Yasunori Kishida

Robotskapade auktorsförkortningar